Konche steht für:

 Konche (Architektur), eine Einbuchtung oder Nische
 Konche (Maß), antikes Hohlmaß

Siehe auch:
 Conche